Achatz steht für:

 männlicher Vorname, siehe Achaz

Orte:
 Achatz (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Achatz (Gemeinde Brückl), Ortslage in Christofberg (Gemeinde Brückl), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Achatz (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Achatz ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Elisabeth Achatz (* 1950), österreichische Politikerin und Nationalratsabgeordnete (FPÖ)
 Alois Achatz (* 1964), deutscher Künstler
 Carl Achatz (1901–1974), schwedischer Flötist und Dirigent österreichischer Herkunft
 Grant Achatz (* 1974), US-amerikanischer Koch
 Hans Achatz (1943–2017), österreichischer Politiker (FPÖ) und Landesrat
 Helmut Achatz (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Karin Achatz (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Markus Achatz (* 1960), österreichischer Verwaltungs- und Finanzwissenschaftler

 Romina Achatz, österreichische Performerin und Filmregisseurin
 Sepp Achatz (1931–2020), deutscher Polizeibeamter und Skilangläufer
 Walter Achatz (* 1960), deutscher Architekt